Anna af Østrig eller Anna af Habsburg kan henvise til flere personer:
 Anna af Østrig (1528–1590) - datter af Kejser Ferdinand 1. og gift med hertug Albert 5. af Bayern
 Anna af Østrig (1549–1580) - datter af Kejser Maximilian 2. og gift med kong Filip 2. af Spanien
 Anna af Østrig (1573–1598) - datter af ærkehertug Karl 2. og gift med kong Sigismund af Polen og Sverige
 Anna af Østrig (1585–1618) - datter af ærkehertug Ferdinand 2. og gift med Kejser Matthias
 Anna af Østrig (1601–1666) - datter af kong Filip 3. af Spanien og gift med kong Ludvig 13. af Frankrig